Никита Сергеевич Фоминых (16 апреля 1986 года, Барановичи, Белорусская ССР) — белорусский певец русско-польского происхождения. Победитель и призёр многочисленных международных песенных фестивалей и конкурсов молодых исполнителей («Молодёжь — за Союзное государство-2010», «Пироговский рассвет-2011»).

Биография 
Никита Фоминых родился 16 апреля 1986 года в городе Барановичи (Белорусская ССР). 

Никита на сцене с 10 лет, чуть позже начал писать первые стихи, песни. Уже с раннего детства его стала интересовать музыка, в частности, пение. Значимую роль в его становлении как певца, сыграла вокальная студия при Дворце детского творчества г. Барановичи, в которой он занимался до совершеннолетия. Временем своего настоящего творческого дебюта артист считает 2000-й год, с которого он и стал принимать участие в конкурсах серьёзного уровня, на которых неоднократно становился лауреатом. «Билетом» в белорусский шоу-бизнес для Никиты стало участие в проекте телеканала СТВ «Звёздный дилижанс» (2005). Никита принимал участие в Международном фестивале «Славянский базар в Витебске» в 2008-м году, и выступление на конкурсе в рамках фестиваля Союзного государства Беларуси и России (2010) в Ростове-на-Дону, и победа на конкурсе «Пироговский рассвет-2011» (Москва, РФ). Своими творческими родителями Никита считает знаменитый творческий и семейный дуэт Александр Тиханович и Ядвига Поплавская (участники ВИА «Верасы»). Никита окончил БГАМ — Белорусскую государственную академию музыки и защитил степень Магистра искусствоведения в 2015 году. Является автором песен, вошедших в его первый сольный альбом «Ночное зеркало» (2013 г.): «Принцесса» и «Взрыв Чувств».
В репертуаре Никиты Фоминых песни таких авторов, как Сергей Авдеев, Юлия Быкова, Игорь Демарин, Фёдор Жиляк, Александр Зотов, Сергей Каргашин, Владимир Кондрусевич, Вадим Луговской, Иван Луценко, Игорь Матета, Святослав Позняк, Евгений Олейник, Дмитрий Смольский. 16 апреля 2016 года Никита отметил свой двойной юбилей — юбилей творческой деятельности (15 лет на сцене) и 30 лет со дня рождения. В этот день Никита представил своим слушателям второй сольный альбом «Старые друзья».

Достижения 
 Лауреат фестиваля «Молодёжь — за Союзное государство-2010» (Ростов-на-Дону, Россия)
 Победитель конкурса молодых исполнителей «Пироговский рассвет-2011» (Москва, Россия)

Телевидение 
Участник телепередач «Добрай раніцы, Беларусь» телеканала «Беларусь-1», «Империя песни», «Суперлото» и «Мастацтва» телеканала «Беларусь-2».

Дискография

«Ночное зеркало»- 2013. 
 Ночное зеркало.(3:37)
 Моя сверхновая.(3:21)
 Люби меня.(3:23)
 Соблазн.(4:03)
 Опасная игра.(3:44) 
 Остров счастья.(3:05)
 Пусть каждый…(4:13)
 Ирина.(4:34)
 Имя любви.(4:36)
 Я за любовь.(4:06)
 Принцесса.(3:45)
 Взрыв чувств.(4:03)
 Не сходи с ума.(4:31)
 Звездная гармония.(3:12)

«Старые друзья» — 2016 г. 
 «А метель мела» (3:39)
 «Via Lattea» (3:03)
 "Никогда не говори никогда" (4:00)
 «Chatyn» (3:48)
 «Костер любви» (3:39)
 «Сердцу хочется большой любви» (3:22)
 «Ты сегодня сказала да» (3:06)
 «Земная любовь» (3:45)
 «Мая Беларусь» (3:50)
 «Ружа белая» (4:16)
 «Старые друзья» (3:47)
 «Хоккей» (3:23)
 «Сказка» (3:48)

Примечания

Ссылки 
 Большой концерт артистов во Дворце культуры
 В Дзержинском Доме культуры концертную программу представит продюсерский центр Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича
 На концерте Никиты Фоминых выступит доктор Сайков
 Построим храм вместе!
 https://www.instagram.com/fominych_nikita/
 https://vk.com/nikitafominych
 https://www.facebook.com/nikita.fominykh/